Зейнеп Карабекова (род. 27.10.1936 г. в посёлке 8 Марта, Киргизская ССР) — советская деятельница системы образования, заслуженный учитель Кыргызской Республики, обладатель персональной республиканской пенсии за заслуги перед Кыргызской Республикой, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Окончила педагогический институт в городе Фрунзе Киргизской ССР (1957). Трудовой путь начала учителем в школе села Сусамыр в 1957 г.

В 1957—1994 годах — учитель школы в селе Сусамыр; общий стаж Карабековой — 37 лет трудовой деятельности в школе. Она была награждена орденом «Знак Почёта» (1966) и Почетными грамотами Министерства просвещения СССР.

В 1978 г. избрана депутатом Верховного Совета СССР 10 созыва. Одна из инициаторов строительства трехэтажной школы в с. Сусамыр.

Сейчас — на пенсии.

Литература 
 Суусамыр: Энциклопедия /Башкы ред. Ү. Асанов. — Б.: Энцик. борбору, 2010. — 312 б., илл. ISBN 978-9967-14-076-9

Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Кавалеры ордена «Знак Почёта»